Oosterhuis ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Oosterhuis (1940–1982), niederländischer Endurofahrer
 Eli Oosterhuis (* 1977), israelischer Eishockeyspieler
 Huub Oosterhuis (* 1933), niederländischer Theologe und Dichter
 Nick Oosterhuis (1952–2021), niederländischer Komponist und Musikproduzent
 Peter Oosterhuis (* 1948), englischer Golfanalyst und ehemaliger Profigolfer
 Tjeerd Oosterhuis (* 1971), niederländischer Komponist und Musikproduzent
 Trijntje Oosterhuis (* 1973), niederländische Sängerin, im englischsprachigen Raum kurz „Traincha“ genannt

Siehe auch:
 Osterhaus